The Brand New Heavies, grup d’acid jazz del Regne Unit
 Banco Nacional da Habitação, banca pública pel finançament de promocions immobiliàries del Brasil
 Bnh també és l'abreviatura de la bennesherita, mineral de la classe dels silicats
 bnh també és el codi ISO 639-3 del banawá, llengua arawá parlada pels banawá de l'Estat de l'Amazones (Brasil)